Souto Moura pode ser uma das seguintes pessoas:
 Eduardo Souto de Moura - Arquitecto português
 José Adriano Machado Souto de Moura - Juiz e ex-Procurador-Geral da República Portuguesa

Desambiguação